Rok Pajič (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il fait ses premières apparitions en senior au HK HIT Casino Kranjska Gora en Ligue Slovène. Deux ans plus tard, il rejoint la République tchèque pour s'aguerrir en Extraliga U20. En 2005, il passe professionnel avec le HC Berounští Medvědi pensionnaire de la 1. liga mais fait des apparitions en Extraliga avec le HC Bílí Tygři Liberec. En 2007, il rejoint le HC Vrchlabí.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2006.

Parenté dans le sport 
Son père Murajica Pajič a longtemps joué pour le HK Jesenice. Il a été international yougoslave.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||3||1||1||2||0|| - || - || - || - || - 
|-
| 2001-2002 ||HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||10||5||6||11||4|| - || - || - || - || -  
|-
| rowspan=2|2004-2005 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||1||0||0||0||0|| - || - || - || - || - 
|-
| HC Vlci Jablonec ||2.liga ||4||1||1||2||2|| - || - || - || - || - 
|-
| rowspan=3|2005-2006 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||11||0||1||1||6||- || - || - || - || - 
|-
|HC Berounští Medvědi || 1. liga ||27||7||1||8||10||- || - || - || - || - 
|-
|HC Vrchlabí || 2.liga ||3||3||0||3||0||7||3||0||3||6 
|-
|rowspan=3|2006-2007 || HC Bílí Tygři Liberec || Extraliga ||13||2||0||2||35|| - || - || - || - || - 
|-
| HC Berounští Medvědi || 1. liga ||30||2||7||9||4||- || - || - || - || -  
|- 
| HC Vrchlabí || 2.liga ||6||3||6||9||2||11||8||5||13||18 
|-
| rowspan=2|2007-2008 || HC Slovan Ústečtí Lvi || Extraliga ||2||0||1||1||2|| - || - || - || - || - 
|-
| HC Vrchlabí || 1. liga ||32||11||17||28||10||8||2||6||8|| 37
|-
| rowspan=2|2008-2009 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 4|| 0|| 1|| 1|| 0||- || - || - || - || - 
|-
| HC Vrchlabí || 1. liga || 36|| 13|| 13|| 26|| 18||- || - || - || - || - 
|-
| rowspan=2|2009-2010 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| - || - || - || - || - 
|-
| HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 40|| 16|| 13|| 29|| 28|| 17|| 10|| 10|| 20|| 10
|-
| 2010-2011 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 33|| 17|| 7|| 24|| 8|| - || - || - || - || - 
|-
| 2011-2012 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1. liga || 35|| 5|| 12|| 17|| 10|| 16|| 6|| 5|| 11|| 12
|-
| rowspan=2|2012-2013 || Pontebba || Serie A || 34|| 19|| 19|| 38|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Val Pusteria Wolves || Serie A || -|| -|| -|| -|| -|| 8|| 3|| 3|| 6|| 6
|-
| 2013-2014 || Fife Flyers || EIHL || 15|| 5|| 4|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Bolzano || EBEL || 7|| 0|| 6|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC České Budějovice || 1. liga || 12|| 4|| 4|| 8|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC České Budějovice || 1. liga || 44|| 20|| 20|| 40|| 24|| 7|| 4|| 4|| 8|| 43
|-
| 2015-2016 || HC České Budějovice || 1. liga || 41|| 16|| 16|| 32|| 31|| 4|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2016-2017 || HC České Budějovice || 1. liga || 34|| 7|| 14|| 21|| 12|| 9|| 3|| 2|| 5|| 2
|-
| 2017-2018 || HC České Budějovice || 1. liga || 40|| 9|| 14|| 23|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HC Appiano || Serie B || 28|| 12|| 23|| 35|| 40|| 3|| 2|| 2|| 4|| 2

Au niveau international

Références 

Naissance à Jesenice
Naissance en novembre 1985
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HC Bílí Tygři Liberec
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Val Pusteria
Joueur de la SG Pontebba
Joueur du HC České Budějovice
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur des Fife Flyers